Торремансанас (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 36,48 км². Население 788 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Torremanzanas
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Web de la Mancomunidad de la Bonaigua, con amplia información sobre Torremanzanas
 Projecte Gent, Red Ciudadana Rural en Torremanzanas: gentdelatorre.com

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте